Plache steht für:

 Plane (Abdeckung)
 Bruno Plache (1908–1949), deutscher Arbeitersportler und Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Blache